Manuel Prieto puede referirse a:      

 Manuel Prieto y Prieto (1832-1885), veterinario y académico español.
 Manuel Prieto Lavín (1876-1949), político español.
 Manuel Prieto Benítez (1912-1991), diseñador gráfico español.
 Manuel Prieto Comesaña (1953-), actor español, conocido como Manuel Manquiña.
 Manuel Prieto (actor colombiano) (1990-), actor colombiano